Коптюх () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Коптюх, Иван Никитович (род. 1942) — советский и российский тренер высшей категории по лёгкой атлетике, заслуженный тренер РСФСР.
 Коптюх, Наталья Ивановна (Садова; род. 1972) — российская метательница диска.

См. также 
 Каптюх